Ash (god), een Egyptische godheid
 Ash (band), een Britse rockband
 Ash (regisseur) een regisseur. 
 Ash Ketchum, een personage uit Pokémon.
 Ash (strip), een comicreeks
 Āsh, een gerecht uit Iran

diverse plaatsen in Engeland:
 Ash (Derbyshire)
 Ash (Devon)
 Ash (Dover) (Kent, parish Ash-with-Westmarsh)
 Ash (Sevenoaks) (Kent, parish Ash-cum-Ridley)
 Ash (Somerset) (South Somerset)
 Ash (Surrey)